XV Островные игры прошли на Бермудских островах с 13 по 19 июля 2013 года. В играх приняли участие около 2000 делегатов из 22 команд, которые соревновались в 14 видах спорта. За всё время проведения игр они впервые состоялись за пределами Европы.

Выбор страны-организатора 
Первоначально планировалось провести игры на остров Принца Эдуарда, но после их отказа участвовать в Островных играх 2009 года по финансовым причинам, проведение XV Островных игр было отдано Бермудам.

Игры

Участники 
Список команд-участников игр:

  Аландские острова
  Олдерни
  Бермуды (Хозяин)
  Каймановы острова
  Фолклендские острова
  Фарерские острова
  Фрёйа
  Гибралтар
  Готланд
  Гренландия
  Гернси

  Хитра
  Остров Мэн
  Остров Уайт
  Джерси (остров)
 Менорка
 Оркнейские острова
  Сааремаа
 Шетландские острова
  Остров Святой Елены
  Внешние Гебриды
  Англси

Виды спорта 
Ниже представлены виды спорта, в которых приняли участие спортсмены. В скобках указано количество разыгранныхых комплектов наград.

  Лёгкая атлетика (47)
  Бадминтон (5)
  Баскетбол (2)
  Велоспорт (6)
  Футбол (2)
  Гольф (2)
  Парусный спорт (9)

  Стрельба (15)
  Сквош (6)
  Плавание (34)
  Теннис (5)
 Волейбол (4)
 Виндсёрфинг (2)
 Триатлон (2)

 См. также Мужской футбол на Островных играх 2013

Участники и результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игр 2013

Островные игры
2013 год в спорте
Спорт на Бермудских Островах